Эрик Говард Кармен (, род. 11 августа 1949, Кливленд, Огайо, США), американский певец, поэт-песенник, клавишник и гитарист.

Достиг большого успеха с несколькими песнями, ставшими хитами в 1970-х и 1980-х годах, сперва как участник группы Raspberries, а затем решив заняться сольной карьерой. Среди исполняемых Карменом песен такие хиты, как «All By Myself», «Never Gonna Fall in Love Again», «She Did It», «Hungry Eyes», и «Make Me Lose Control».

Биография

Ранние годы 
Потомок еврейских эмигрантов из России. Родился в Кливленде. Детство будущего музыканта проходило в городке Линдхёрст. Увлечение музыкой началось очень рано: уже в трёхлетнем возрасте Эрик занимается по программе ритмической гимнастики Кливлендского института музыки (Cleveland Institute of Music). В шесть лет берёт уроки скрипки у своей тети Мэриэл Кармен (Muriel Carmen) - скрипача Кливлендского оркестра. В одиннадцатилетнем возрасте он играет на фортепиано и мечтает о сочинении своих собственных песен. Появление в США с концертами таких групп как «Битлз» и «Роллинг Стоунз» немного изменили его мечты, так что на момент учебы на втором курсе линдхёрстской Высшей школы (Charles F. Brush High School) Эрик Кармен становится клавишником и вокалистом рок-н-рольной группы.

Вдобавок к обучению по классу фортепиано, Эрик стал гитаристом-самоучкой. В 15 лет он начал брать уроки на гитаре, но, осознав, что методы учителя не дают желаемых результатов, решил научиться сам. Что он и сделал, купив книгу с аккордами песен «Битлз» и освоил её за четыре месяца.

В группе Raspberries 
Во время учёбы в частном католическом университете Джона Кэррола (John Carroll University) Эрик Кармен серьёзно решает стать музыкантом. Он присоединяется к группе «Cyrus Erie», которая записала несколько не ставших успешными синглов для «Epic records». Гитарист этой группы Уолли Брисон (Wally Bryson) со своими друзьями Джимом Бонфанти (Jim Bonfanti) и Дэйвом Смолли (Dave Smalley) также играл в одной из наиболее популярных кливлендских групп того периода, «The Choir», которая в 1967 году добилась успеха в малом национальном хит-параде с синглом «It's Cold Outside».

В конце 1960-х годов «Cyrus Erie» и «The Choir» распались, и Кармен, Брисон, Бонфанти и Смолли создали группу «The Raspberries», ставшую в США одним из лидеров стиля пауэр-поп. Кармен стал основным вокалистом, а также автором (иногда соавтором) всех хитов группы. После распада «The Raspberries» в 1975 году Эрик Кармен начал сольную карьеру, отойдя в творчестве от элементов хард-рока и сделав акцент в пользу софт-рока и баллад, что было отличительным стилем его песен в альбомах «The Raspberries».

В 2004 году Кармен вместе с бывшими членами «The Raspberries» объединились для серии выступлений, прошедших по городам Соединённых Штатов. В этом туре был записан живой альбом хитов группы на «The House of Blues» (Sunset Strip, Hollywood, California). И шоу, и альбом заслужили восторженное одобрение критиков.

Сольная карьера 
Первые два сингла стали хитами хит-парадов в 1976 году. Они оба были написаны под влиянием произведений Сергея Рахманинова. Первый из синглов («All by Myself»), основанный на Концерте для фортепиано с оркестром № 2, стал хитом № 2 в США и № 12 — в Великобритании. Было распродано свыше миллиона копий сингла, а Американская ассоциация звукозаписывающих компаний наградила его «золотым» статусом в апреле 1976 года. Следующий сингл («Never Gonna Fall in Love Again»), за основу которого была взята медленная часть основной темы Симфонии № 2 ми минор, достиг одиннадцатого места в Billboard Hot 100 и первого места в US Adult Contemporary Chart и в Cash Box Chart.

Дискография

Raspberries 
 Raspberries (1972) US № 51
 Fresh Raspberries (1972) US № 36
 Side 3 (1973) US № 128
 Starting Over (1974) US № 143
 Raspberries' Best Featuring Eric Carmen (1976) US № 138
 Live on Sunset Strip (2007)

Сольные альбомы 
 Eric Carmen (1975) US № 21
 Boats Against the Current (1977) US № 45
 Change of Heart (1978) US № 137
 Tonight You're Mine (1980) US № 160
 Eric Carmen (1984)
 The Best of Eric Carmen (1988) US № 64
 Definitive Collection (1997)
 I Was Born to Love You (2000)
 The Essential Eric Carmen (2014)

Сольные синглы 
 «All by Myself» (1975)
 «Never Gonna Fall in Love Again» (1976)
 «Sunrise» (1976)
 «That’s Rock and Roll» (1976)
 «She Did It» (1977)
 «Boats Against the Current» (1977)
 «Marathon Man» (1977)
 «Change of Heart» (1978)
 «Haven’t We Come a Long Way» (1978)
 «End of the World» (1978)
 «It Hurts Too Much» (1980)
 «All for Love» (1980)
 «Foolin’ Myself» (1980)
 «I Wanna Hear it from Your Lips» (1984)
 «I’m Through with Love» (1984)
 «The Rock Stops Here» (1986)
 «Hungry Eyes» (1987)
 «Make Me Lose Control» (1988)
 «Reason to Try» (1989)
 «My Heart Stops» (1991)
 «Brand New Year» (2013)

Примечания 

Певцы и певицы США
Родившиеся 11 августа
Родившиеся в 1949 году
Родившиеся в Кливленде
Музыканты поп-рока
Музыканты софт-рока
Рок-вокалисты США
Рок-гитаристы США
Поп-рок-вокалисты США
Рок-клавишники США
Выпускники Университета Джона Кэрролла